Thomas Erskine peut faire référence à : 
 Thomas Erskine (1566-1639),  de Kellie et pair écossais ;
 Thomas Erskine (1732-1781),  de Kellie et compositeur de musique classique ;
 Thomas Erskine (1750-1823), avocat et homme politique britannique ; 
 Thomas Erskine May (1815-1886), théoricien de la constitution britannique.